G21 steht für:

 BMW G21, Kombi-Version der BMW G20-Baureihe
 Glock 21, österreichische Pistole
 HMS Punjabi (F21/G21), britischer Zerstörer
 Ginetta G21, britischer Sportwagen

 G20 (Entwicklungsländer), wenn auf 21 Teilnehmer erhöht
 Hieroglyphe G21 (nḥ), mittelägyptische Hieroglyphe, siehe Gardiner-Liste #G – Vögel

G 21 steht für:
 eine Vorsorgeuntersuchung für „Kältearbeiten“, siehe Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Rechtslage bis 31. Oktober 2013) #Die Untersuchungen

G-21 steht für:
 Grumman G-21, US-amerikanisches Flugzeug
 Gribowski G-21, sowjetisches Flugzeug

Abkürzung